Ле́венуэрт ():

  — город в США, штат Индиана
 Левенуэрт (тауншип, Миннесота)
 Левенуэрт (Вашингтон) — город баварской тематики в США, штат Вашингтон
 Левенуэрт (округ) — округ на северо-востоке Канзаса
 Левенуэрт (Канзас) — город в округе, который включает в себя форт и федеральную тюрьму в пределах своей городской черты